

Уразовська сільська рада — сільське поселення, Краснооктябрський район, Нижньогородська область
 Уразовська сільська рада — сільське поселення, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Уразовка
 Уразово